Abschlag steht für:

 Abschlag (Fußball), eine Spielfortsetzung durch den Torwart
 Abschlag (Archäologie), Steinartefakt
 Abschlag (Numismatik), Probestück bei der Prägung von Münzen und Medaillen
 Kurzform für eine Teilzahlung, siehe Abschlagszahlung
 Abgeld, ein Gebührenabzug, der die Kreditsumme mindert, siehe Disagio
 Bestandteil einer Golfbahn, siehe Golfplatz #Abschlag
 erster Schlag beim Golf, siehe Golfschlag #Abschlag
 Abschlag (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Abschlag beim Spielen von Saiteninstrumenten, siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand
 Abschlag (Wasserbau), Ableitung eines Wasserlaufs aus einem anderen Gewässer, siehe Abschlagsbauwerk und Wehr

Siehe auch:
 Abschlach!